Капитан Блад может означать:

 Капитан Блад — роман Рафаэля Сабатини

Киноленты, основанные на произведениях Рафаэля Сабатини:

 Капитан Блад — американский фильм 1924 года
 Капитан Блад — американский фильм 1935 года
 Удачи капитана Блада — американский фильм 1950 года
 Капитан Блад — франко-итальянский фильм 1960 года

Видеоигры:

 Эра пиратов: Капитан Блад 
 Капитан Блад
 Приключения капитана Блада

 Джек Дайер — игрок в австралийский футбол, прозвище Капитан Блад